Antioch kan syfta på:

Antioch, Tennessee – en stad i USA
Antioch, Illinois – en ort i USA
Antioch, Kalifornien - en stad i USA

Se även
Antiochia – flera